Christina Georgina Rossetti, född 5 december 1830 i London, död 29 december 1894 i London, var en brittisk poet bland prerafaeliterna.

Biografi 
Rossetti var syster till konstnären Dante Gabriel Rossetti och författaren William Michael Rossetti. Deras far Gabriele Rossetti var politisk flykting från Neapel och deras mor Frances Polidori var syster till Lord Byrons vän och läkare John William Polidori.

Christina Rosetti föddes i London och utbildades privat, hon var sjuklig som barn, men skrev poesi redan i tonåren. Hennes förlovning med konstnären James Collinson bröts på grund av religiösa meningsskiljaktigheter. Denna erfarenhet inspirerade henne att skriva en av sina mest populära dikter "Remember". Hon skrev sina första dikter under pseudonymen Ellen Alleyne. Många av hennes dikter var riktade till barn.

På svenska finns urvalsvolymen Trollmarknad och andra dikter (översättning Olle Thörnvall, Ellerström, 2014).

(Från dikten "The Milking-Maid" ("Mjölkpigan") av Christina Georgina Rossetti)

Källor

Externa länkar 
Christina Rossetti

Brittiska författare under 1800-talet
Engelskspråkiga författare
Engelska poeter
Födda 1830
Avlidna 1894
Kvinnor
Dante Gabriel Rossetti